EAC (латинскими буквами):
 Евразийское соответствие (ЕАС, ) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.
 Exact Audio Copy — популярная программа для CD-риппинга
 Европейская консультативная комиссия ()
 Восточноафриканское сообщество ()